Калдейрада () — блюдо национальной португальской и галисийской кухни. По своей сути калдейрада — это рыбное рагу с картофелем, луком и другими ингредиентами. Рецепты варьируются от района к району.

Состав 
Для приготовления этого блюда используется та рыба, которую удалось поймать, но лучше всего, когда используются пополам жирные и нежирные виды рыбы (например, скумбрия, тунец или меч-рыба с треской, хеком, камбалой или пикшей). Также для приготовления калдейрады часто используются креветки, осьминоги, кальмары и мидии. Существуют рецепты, где для приготовления калдейрады рекомендуется использовать угря, акулу-ангела, морского окуня или морского леща, сардины, креветки и моллюски. В Бразилии калдейраду готовят, как правило, из речной рыбы с добавлением кориандра, чеснока и сока лайма.

Процесс приготовления длится около двадцати минут. В блюдо добавляется лавровый лист, чёрный перец и небольшое количество уксуса. Калдейраду всегда подают горячим, в Португалии к блюду обычно добавляют тосты.

Литература 
 Португальская кухня. Блюда из рыбы и морепродуктов. Блюда из овощей. Десерты: пирожные, муссы, мороженое. Коктейли и безалкогольные напитки ISBN 599891077X, 9785998910777
 Secrets of traditional Portuguese cookery ISBN 978-3734773211
 Food of Portugal by Jean Anderson ISBN	0688134157, 9780688134150
 Gastronomía y nutrición 2.ª edición 2019, ARMENDÁRIZ SANZ, JOSÉ LUIS ISBN	8428340951, 9788428340953
 Brazilian recipes encyclopaedia by Ana Luiza Trajano, Instituto Brasil a Gosto ISBN	8506073170, 9788506073179

Рыбные блюда
Блюда из морепродуктов
Португальская кухня
Кухня Галисии